Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale Saint-Magnus en référence à saint Magnus :
 la cathédrale Saint-Magnus de Kirkjubøur dans les îles Féroé liées au Danemark, à l’état de ruines ;
 la cathédrale Saint-Magnus de Kirkwall dans les Orcades au Royaume-Uni, dite « Lumière du Nord ».

Voir aussi 
 Liste des cathédrales

Magnus
~